Il Gosei 2022 è stata la quarantasettesima edizione del torneo goistico giapponese Gosei.

Svolgimento

Fase preliminare 

La fase preliminare serve a determinare chi accede al torneo per la selezione dello sfidante. Consiste in un torneo preliminare, i cui vincitori sono qualificati al torneo per la determinazione dello sfidante, a cui ha avuto accesso di diritto Ichiriki Ryo Tengen, finalista dell'edizione precedente, Shibano Toramaru Oza e Ida Atsushi 8d.

Determinazione dello sfidante

Finale
La finale è una sfida al meglio delle cinque partite, il detentore Iyama Yuta si è confermato campione sconfiggendo per tre partite a zero lo sfidante Ichiriki Ryo.

Collegamenti esterni 
 47th Gosei

Gosei